Andy Murray era il detentore del titolo, ma ha deciso di non partecipare al torneo.

In finale Novak Đoković ha sconfitto Kei Nishikori con il punteggio di 6-3, 7-5.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Novak Đoković (campione)
  Stan Wawrinka (semifinale)
  Kei Nishikori (finale)
  Milos Raonic (quarti di finale)
  Tomáš Berdych (quarti di finale)
  Dominic Thiem (secondo turno, ritirato)
  David Goffin (terzo turno)
  Marin Čilić (secondo turno)

 John Isner (secondo turno)
 Gaël Monfils (semifinale)
 Nick Kyrgios (primo turno)
 Bernard Tomić (terzo turno)
 Lucas Pouille (secondo turno)
 Benoît Paire (primo turno)
 Steve Johnson (primo turno)
 Jack Sock (terzo turno)

Qualificati 

  Jared Donaldson (terzo turno)
  Emilio Gómez (primo turno)
  Alejandro González (primo turno)
  Ryan Harrison (terzo turno)

 Dennis Novikov (secondo turno)
 Tim Smyczek (primo turno)
 Radek Štěpánek (terzo turno)

Alternate 
  Yūichi Sugita (primo turno)

Wildcard 

  Frank Dancevic (primo turno)
  Steven Diez (secondo turno)

 Peter Polansky (secondo turno)
 Denis Shapovalov (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Rogers Cup 2016
ATP World Tour 2016